Râul Grebla se poate referi la:

 Grebla - afluent al râului Dornișoara
 Grebla - afluent al râului Băiașu